Пекарь:
 Пекарь — работник хлебопекарного производства, специалист по выпеканию хлеба и хлебобулочных изделий.
 «Пекарь» — русская дворовая детская игра, родственная городкам и салочкам.
 Пекарь, Владимир Израилевич (1927—1990) — советский режиссёр и художник мультипликационных фильмов, сценарист.

См. также